Kastelic ist der Familienname von:

 Andrej Kastelic (* 1971), slowenischer Handballspieler und -trainer
 Jacob Kastelic (1897–1944), österreichischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
 Janko Kastelic (* 1969), kanadischer Dirigent
 Urh Kastelic (* 1996), slowenischer Handballspieler